1964. Tokióban szerepelt első alkalommal a cselgáncs (dzsúdó), 1968-ban elmaradt, majd 1972 óta állandó műsorszám. 1992 óta a nők is résztvevők cselgáncsban az olimpiai játékokon.

Súlycsoportok

Férfiak

Nők

Éremtáblázat

Résztvevők nemzetek szerint

Többszörös érmesek

Források 
 

 
Sportágak a nyári olimpiai játékokon